Cor van Aanholt – velista olandese
 Patrick van Aanholt – calciatore olandese
 Philipine van Aanholt – velista olandese